Междунаро́дный день ненаси́лия () — праздник, установленный Генеральной Ассамблеей ООН 27 июня 2007 года (резолюция ООН № A/RES/61/271). 

Международный день ненасилия отмечается, начиная с 2007 года, ежегодно 2 октября в день рождения Махатмы Ганди.

Цель этого международного дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, — желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия. Резолюция призывает оповестить всех людей об этой дате, чтобы они её отмечали и праздновали.

См. также 
 Международный день мира
 Международный день, посвящённый терпимости

Примечания

Ссылки 
 Резолюция ООН A/RES/61/271
 Сайт ООН, посвящённый Международному дню ненасилия

Международные дни ООН
Праздники 2 октября
Праздники мира
Ненасилие